

Patronyme 

 Jean-Paul Sauthier (1942 - ), joueur français de hockey sur gazon ;

 Marie-Mathilde Ducatillon-Sauthier (1953 -), peintre suisse ;

 Anthony Sauthier (1991 - ), foorballeur suisse.